Sälgsjön kan syfta på:

Lille Sälgsjön, sjö i Borås kommun,  (3,85 ha)
Store Sälgsjön, sjö i Borås kommun,  (17,2 ha)
Sälgsjön (Valbo socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (85,5 ha)
Sälgsjön, Gävle kommun, en tätort och sjö i Gävle kommun, 
Sälgsjön, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (1,13 km²)
Sälgsjön, Hofors kommun, sjö i Hofors kommun,  (2,16 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn